Epilachna  — род божьих коровок из подсемейства Epilachninae.

Описание 
Плечи широко округлённые. Голени простые. Эпиплевры надкрылий очень широкие и плоские.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Божьи коровки
Роды жесткокрылых